Hassan Shehata (1949-), un footballeur et entraîneur de football égyptien ;
 Kamilia Shehata (1985-), une institutrice égyptienne.